Porfírio (mitologia)
 Porfírio de Antioquia — bispo de Antioquia no século IV
 Porfírio — filósofo neoplatónico
 Publílio Otaciano Porfírio — poeta cristão romano
 Porfírio de Gaza — bispo de Gaza (São Porfírio de Gaza) (c. 347–420)
 Porfirio Díaz

Desambiguações de antropônimos